— японская идол-группа в составе пяти девушек из города Нагоя.

Изначально была создана в составе шести школьниц из Нагои в рамках 3-й младшей секции (3B Junior) агентства по поиску талантов Stardust Promotion в 2011 году и является «младшей сестрой» двух других групп этого же агентства, Momoiro Clover Z и Shiritsu Ebisu Chugaku.

Состав

Бывшие участницы

Дискография

Синглы 

* Мэйджор-лейбл Warner Music Japan переиздал оба инди-сингла Team Syachihoko 24 августа 2012 года.
</small>
** «Otome Juken Sensou» and «Otome Juken Sensou Another War» были изданы в, соответственно, 7777 и 8888 экземплярах и продавались на концертах Team Syachihoko.

Альбомы

Мини-альбомы

DVD и Blu-ray

Видеоклипы

См. также 
 Momoiro Clover Z
 Shiritsu Ebisu Chugaku
 Tacoyaki Rainbow
 Batten Showjo Tai
 Rock A Japonica
 Tokimeki Sendenbu

Примечания

Ссылки 
 
 
 Team Syachihoko на сайте USTREAM

Появились в 2011 году в Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2011 году
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Гёрл-группы Японии
Поп-группы Японии
Идол-группы Японии
Детские музыкальные коллективы
Секстеты
Stardust Promotion